Świątynie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny:
 W Polsce:
 Kościół Najświętszej Maryi Panny w Andrzejówce

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca świętego w Boronowie

 Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Dąbrowie Szlacheckiej
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dworszowicach Pakoszowych

 Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gliwicach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gnieźnie
 Kościół Najświętszej Marii Panny w Grodzisku

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kielcach
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Kleszczowie
 Kościół Najświętszej Marii Panny na Żłobku w Krakowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krośnie

 Kościół Najświętszej Marii Panny w Lublińcu

 Kościół Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Miastku
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Myślachowicach

 Kościół Najświętszej Marii Panny w Ostrowie Wielkopolskim

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata i św. Małgorzaty w Parkowie
 Bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Poznaniu
 Kościół Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych w Poznaniu
 Kościół Najświętszej Marii Panny w Poznaniu
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Poznaniu	
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy

 Kościół Najświętszej Marii Panny w Rakowie

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Słubicach	

 Kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie
 Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Świdnicy
 Kościół Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza w Świnoujściu

 Kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Tarnowie

 Kościół Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia w Wasilkowie
 Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu

 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Zawierciu

 Za granicą:
 Katedra Najświętszej Maryi Panny w Sydney w Australii
 Kościół Najświętszej Maryi Panny w Grodnie na Białorusi
 Prokatedra Najświętszej Marii Panny w Dublinie w Irlandii
 Katedra Najświętszej Maryi Panny w Jełgawie na Łotwie
 Kościół Najświętszej Marii Panny w Dreźnie w Niemczech
 Kościół Najświętszej Marii Panny na Kapitolu w Kolonii w Niemczech
 Kościół Najświętszej Marii Panny w Norymberdze w Niemczech
 Kościół Najświętszej Marii Panny w Trewirze w Niemczech
 Kościół Najświętszej Marii Panny w Wittenberdze w Niemczech	
 Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju w Rzymie we Włoszech

Zobacz też 
 Kościół Najświętszej Maryi Panny (strony zaczynające się od "Kościół Najświętszej Maryi Panny")
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
 Kościół św. Marii (strony zaczynające się od "Kościół św. Marii")
 Kościół Mariacki (strony zaczynające się od "Kościół Mariacki")
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (strony zaczynające się od "Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii/Maryi")
 Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (strony zaczynające się od "Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii/Maryi")
 Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny (strony zaczynające się od "Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii/Maryi")